Die Hessenliga 1966/67 war die 17. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der SV Wiesbaden, der dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufstieg. Absteigen mussten VfR Bürstadt, Hermannia Kassel und Hünfelder SV.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1966/67 bei asc-neuenheim.de

1967
Fußballsaison 1966/67